Sredl ist der Familienname folgender Personen:

 Anett Sredl (* 1971), deutsche Basketballspielerin
 Anja Sredl (* 1976), deutsche Basketballspielerin
 Vivian Sredl (* 1951), deutsche Richterin am Bundespatentgericht